Скок увис у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 2005. у Дворани спортова у Мадриду одржан је 5. и 6. марта.

Титулу освојену 2002. у Бечу није бранио Стафан Странд из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовала су 22 скакача увис из 14 земаља.

  Естонија (1)
  Италија (3)
  Кипар (1)
  Пољска (2)
  Румунија (1)
  Русија (3)
  Словенија (1)
  Србија и Црна Гора (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Француска (1)
  Чешка (3)
  Шведска (2)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2005. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 2005. године пре почетка првенства (4. марта 2005), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕПд 2005.</small>

Сатница

Освајачи медаља 

Победнику Стефану Холму (Шведска) ово је шеста златна медаља на олимпијским играма (1) светским (4) и европским првенствима поред још 3 сребрне са светских (1) и европских (2) првенстава (2) у дворани. Јарослав Рибаков (Русија) је освојио четврту сребрну медаљу, прву на европским првенствима у дворани. Трећепласираном Павелу Фоменку (Русија) ово је прва брознана медаља једина медаља коју је освојило на великим такмичењима у каријери.

На такмичењу је постигнут рекорд европских првенстава, један национални рекорд (Русија) и пет личних рекорда.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама су такмичари подељени у 2 група по 11. За најмање 8 места у финалу, квалификациона норма је износила 2,30 (КВ).

Финале 
.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 28. Европског првенства у дворани 1970—2005.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕПд 2005. на сајту ЕАА
 Резултати ЕПд 2005. на сајру maik-richter.de

Европско првенство у атлетици у дворани 2005.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани